Ко́ммонс — фамилия. Известные носители:

 Коммонс, Джон Роджерс (1862—1945) — американский экономист.
 Коммонс, Ким (род. 1951) — американский шахматист, международный мастер (1976).
 Коммонс, Крис (род. 1983) — шотландский футболист.

См. также 
 Викисклад